La palabra gladio puede referirse a varias cosas diferentes:

 al gladius o gladio, la típica espada de la Antigua Roma utilizada por las legiones;
 a cualquier espadaña o gladio, plantas del género Typha;
 al pez espada (Xiphias gladius);
 a la denominada Operación Gladio, una trama secreta anticomunista desarrollada durante la Guerra Fría en Europa Occidental;
 al río Gladio, un río ficticio en la Tierra Media creada por J. R. R. Tolkien; o
 a los Campos Gladios, una zona pantanosa ficticia en torno al río anterior.

Enlaces externos